Серге́й Мака́ров:
 
 
 Макаров, Сергей Афанасьевич (род. 1952) — российский военачальник, генерал-полковник. Начальник Военной академии Генерального штаба ВС РФ.
 
 
 
 Макаров, Сергей Владимирович (род. 1988) — российский физик.
 Макаров, Сергей Захарович (1898—1961) — лауреат Сталинской премии.
 
 Макаров, Сергей Николаевич (род. 1982) — российский хоккеист.
 Макаров, Сергей Олегович (род. 1964) — российский физик, проректор по учебной работе Пермского университета.
 Макаров, Сергей Петрович (1908—1966) — советский химик-органик.
 Макаров, Сергей Станиславович (род. 1966) — российский актёр.
 Макаров, Сергей Фёдорович — советский, затем израильский детский писатель и психолог.
 Макаров, Сергей Юрьевич (род. 1973) — советский и российский футболист.